Зографов може да се отнася за:

 Любомир Зографов
 Николай Зографов